De allereerste Jaarbeursstedenbeker vond plaats over 3 seizoenen van 1955 tot 1958. De competitie begon met een groepsfase waar elk team uit en thuis speelde. De competitieregels lieten slechts 1 club per stad toe. Omdat vele grote steden ook meerdere clubs in de hoogste klasse hadden werd daar een selectie van gemaakt. Het team van Londen, Londen XI haalde de finale en verloor die van het Spaanse FC Barcelona.

Groepsfase

Group A 

Wien XI trok zich terug

Group B

Group C 

Keulen XI trok zich terug

Group D

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1955/56
Europacupvoetbal 1956/57
Europacupvoetbal 1957/58